Crouzet bezeichnet:

 Le Crouzet, Gemeinde im französischen Département Doubs
 Crouzet-Migette, Gemeinde im französischen Département Doubs
 Crouzet (Unternehmen), ein Elektrotechnikhersteller

Crouzet ist der Familienname folgender Personen:

 Denis Crouzet (* 1953), französischer Historiker
 Élisabeth Crouzet-Pavan (* 1953), französische Historikerin
 François Crouzet (1922–2010), französischer Neuzeithistoriker und Hochschullehrer